La Rivière ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 La Rivière (Gironde), Gemeinde im Département Gironde
 La Rivière (Isère), Gemeinde im Département Isère
 La Rivière, Ortschaft in der Gemeinde Chézery-Forens im Département Ain
 La Rivière (Réunion), Ortschaft und Gemeinde in Gründung im Département Réunion
 La Rivière (Manitoba), Ort in Kanada

La Rivière mit Namenszusatz:
 La Rivière-de-Corps, Gemeinde im Département Aube
 La Rivière-Drugeon, Gemeinde im Département Doubs
 La Rivière-Enverse, Gemeinde im Département Haute-Savoie
 La Rivière-Saint-Sauveur, Gemeinde im Département Calvados

La Rivière ist ein Teil des Familiennamens folgender Personen:
 Étienne de La Rivière († 1569), französischer Chirurg und Anatom
 Michel Poncet de La Rivière (1671–1730), französischer römisch-katholischer Bischof
 Pierre-Paul Le Mercier de La Rivière (1719–1801), französischer Ökonom

Siehe auch:
 Larivière
 Rivière
 La Petite Rivière